Sebastopol steht für:
 Sewastopol, größte Stadt der Krim
 Boulevard de Sébastopol, Straße in Paris
 Réaumur – Sébastopol (Métro Paris), eine Metro-Station in Paris
 Sebastopol (Seguin), historische Stätte, NRHP-Nr. 70000751

Sebastopol ist der Name folgender Orte:

 Australien:
 Sebastopol (New South Wales)
 Sebastopol (Victoria), Vorort von Ballarat

 Deutschland:
 Sebastopol (Meinerzhagen), Weiler bei Meinerzhagen in Nordrhein-Westfalen

 Vereinigtes Königreich:
 Sebastopol (Torfaen), Vorort von Pontypool in Wales

 Vereinigte Staaten:
 Sebastopol (Illinois)
 Sebastopol (Kalifornien)
 Sebastopol (Louisiana)
 Sebastopol (Mississippi)
 Sebastopol (Texas)

Siehe auch:
 Sebastopolis
 Sewastopol (Begriffsklärung)